Яги-Сиян — командующий Сельджукидов в XI веке. Принимал участие в отражении Первого крестового похода.

Губернатор Антиохии 
В 1080-е годы большей частью Анатолии и Сирии правили два родственника султана Сельджукской империи Мелик-шаха I. Двоюродный брат султана, Сулейман ибн Кутулмыш, правил Анатолией, а брат султана Тутуш I — Сирией. Между этими двумя регионами располагалась Антиохия, находящаяся под контролем Византии, поэтому оба правителя пытались захватить этот город.

В 1085 году Сулейману удалось завоевать город, после чего султан назначил Яги-Сияна его наместником.

После смерти Мелик-шаха I в 1092 году его брат Тутуш I предоставил Яги-Сияну дополнительные территории вокруг Манбиджа и Турбесселя. В 1095 году, когда Тутуш I умер, его сыновья, Ридван и Дукак, начали борьбу за контроль над Сирией, претендуя на Алеппо и Дамаск соответственно. Яги-Сиян, владения которого располагались неподалёку, стал активно участвовать в этой борьбе. Хотя он сотрудничал с Ридваном в захвате Урхи в 1096 году, в следующем году он перешел на другую сторону и поддержал Дукака против Ридвана и его союзника Сукмана. Потерпев поражение, ему пришлось признать победу Ридвана.

Первый крестовый поход 

Когда весть о приближающейся армии Первого крестового похода достигла Антиохии, Яги-Сиян попытался сформировать единый фронт для защиты Антакьи. Но из-за зависти между сельджукскими губернаторами и анархии, наступившей после смерти Малик-Шаха он получил очень небольшую поддержку. Сёкмен, владения которого находились далеко на востоке вдали от маршрута крестового похода, отказался помочь Яги-Сияну. Даже Ридван, владения которого находились рядом с Антиохией, отправил лишь небольшое войско. По словам Дэвида Николле, недоверие между Ягисияном и Ридваном повлияло на Первый крестовый поход.

Зимой 1097—1098 годов Антиохия была осаждена крестоносцами, и Яги-Сиян обратился за помощью к Дукаку. Он совершал частые вылазки против христианского лагеря и атаковал группы крестоносцев за его переделами. От своих информаторов Яги-Сиян знал о разногласиях между христианами: и Раймунд IV Тулузский, и Боэмунд I Тарантский хотели получить город для себя. 29 декабря 1097 года, когда Богемунд отправился на фуружировку, Раймонд атаковал, но был отброшен войсками Яги-Сияна. 30 декабря подкрепление из Дукака было разбито отрядом Богемунда и отступило в Хомс.

Только после начала осады Ридван решил покинуть Алеппо и бросить вызов крестоносцам. Армия Ридвана потерпела поражение в битве 8-9 февраля 1098 г. Пока армия крестоносцев находилась вдали от города, сражаясь с Ридваном, Яги-Cиян выступил, чтобы атаковать солдат, оставшихся защищать лагерь, но победившие крестоносцы вернулись и отбросили его. В марте Яги-Сиян устроил крестоносцам, перевозящим древесину и другие материалы из порта Св. Симеона, засаду. Когда лагерь крестоносцев в Антиохии услышал, что Раймонд и Богемунд были убиты, произошло массовое замешательство, и Яги-Сиян атаковал оставшуюся армию под командованием Готфрида Бульонского. Вскоре Богемунд и Раймонд вернулись, и Яги-Сиян снова был вытеснен в город.

В это время Яги-Сиян обратился за помощью к Кербоге из Мосула. Крестоносцы знали, что им нужно взять город до прибытия подкрепления Кербоги. Богемунд тайно вел переговоры с одним из охранников Яги-Сияна, новообращенным армянином по имени Фируз, и 3 июня он помог людям Богемунда открыть ворота города для крестоносцев.

Смерть 
В ночь на 3 июня 1098 года крестоносцы вошли в город. Яги-Сиян бежал со своим телохранителем, а его сын Шамс ад-Даула остался, чтобы защищать цитадель. Во время побега Яги-Сиян упал с лошади, и, поскольку его охранники не смогли увезти с собой раненого губернатора, они оставили его на земле и уехали без него. Его нашел армянин, который отрезал ему голову и отправил ее в подарок Богемунду.

Последствия 
Антиохия сдалась 30 июня. На неё претендовали и Богемунд, и Раймонд, при этом Раймонд занял резиденцию Яги-Сияна, а Богемунд — цитадель. Их ссора задержала крестовый поход на много месяцев. В конце концов Богемунд выиграл спор и объявил о создании Антиохийского княжества, которое просуществовало еще 170 лет.

Крестоносцы использовали несколько вариантов записи имени Яги-Сияна на латыни, включая Acxianus, Gratianus и Cassianus. Резиденция, на которую претендовал Раймонд, была известна как palatium Cassiani.

Примечания 

Военачальники Сельджуков
Военачальники XI века